FPV est un sigle (formé des 3 lettres F, P et V), qui peut signifier :

  (en français, Fédération portugaise de volley-ball) ;
  (en français, Fédération péruvienne de volley-ball) ;
 Federación Puertorriqueña de Voleibol (en français, Fédération portoricaine de volley-ball) ;
  (en français, parvovirus félin), l'agent du typhus félin, une maladie infectieuse du chat ;
  (en français, pilotage en immersion) ;
 Ford Performance Vehicles, une entreprise australienne produisant des automobiles Ford préparées;
 , un antirétroviral inhibiteur de protéase.